Проскурино — название населённых пунктов:

Россия 
 Проскурино — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Проскурино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Проскурино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.